La expresión «etoro» puede referirse a:
Grupo humano etoro asentados en Papúa Nueva Guinea.
El portal de inversiones Etoro.